Дружиніна:

 Дружиніна Єлизавета Леонідівна (*1984) — українська бальна танцівниця;
 Дружиніна Олена Йоасафівна (1916—2000) — російський історик.
 Дружиніна Світлана Сергіївна (*1935) — російська акторка, кінорежисер

Російські прізвища